1900. évi nyári olimpiai játékok
1924. évi nyári olimpiai játékok